Dejan Savić (175-), poloïste international serbe

Dušan Savić (né en 1955), footballeur yougoslave
Dušan Savić (né en 1985), footballeur macédonien

Milan Savić (né en 1994), footballeur serbe
Milan Savić (né en 2000), footballeur bosnien
Michaela Savić (née en 1991), mannequin suédoise
Radomir Savić (né en 1956), footballeur yougoslave
Stefan Savić (né en 1991), footballeur monténégrin
Vujadin Savić (né en 1990), footballeur serbe
Zoran Savić (né en 1966), basketteur yougoslave

Voir aussi

Homonymie de patronyme serbe